Thomas Jennings kan verwijzen naar:

 Thomas L. Jennings (1791-1856), Amerikaanse kleermaker, uitvinder van dry cleaning en eerste zwarte Amerikaan met een patent
 Tom Jennings (1955), Amerikaans computerprogrammeur